|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Greven

Weblinks 

 Baudenkmäler in Greven auf der Website der Stadt Greven
 Startseite der Online-Datenbank der Denkmäler im Kreis Steinfurt im Webauftritt der Kreisverwaltung

Greven
!Liste